Сумасше́дший:
 Сумасшедший — человек, страдающий психическим расстройством.
 «Сумасшедший» — песня группы ВИА Гра (2009).
 «Сумасшедший» — стихотворение А. Н. Апухтина (1890), фрагмент стихотворения стал народной песней «Ах, васильки, васильки…»

См. также 
 Я, сумасшедший
 
 El Loco